L'Hymne à l'amour est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 
 Hymne à l'amour, chanson d'Édith Piaf
 L'Hymne à l'amour, album de Nicole Martin (1976)
 L'Hymne à l'amour (moi l'nœud), chanson de Jacques Dutronc (1980)

Littérature 
 Hymnes à l'amour est un roman d’Anne Wiazemsky paru en 1996.